Стивен Липпард (; род. 12 октября 1940, Питтсбург, Пенсильвания) — американский учёный-. Труды в основном посвящены бионеорганической химии. Лауреат высокопрестижных отличий.

Член Национальных Академии наук (1989) и Медицинской академии (1993) США, Американского философского общества (2016), Леопольдины (2004) и Ирландской королевской академии. Доктор философии (1965), эмерит-профессор Массачусетского технологического института, перед тем профессор Колумбийского университета.

В 1962 году получил степень бакалавра химии в . В 1965 году получил степень доктора философии по неорганической химии в Массачусетском технологическом институте. В 1966−1982 годах работал в Колумбийском университете (с 1972 - профессор), с 1983 года работает в Массачусетском технологическом институте, ныне его эмерит-профессор. Научные исследования связаны с усилением эффекта от лекарств на основе цисплатина.

38-й наиболее цитируемый химик за период с 1981 по 1997 год, 49-й наиболее цитируемый химик за период с 1992 по 2002 год. В 2011 году 25-й наиболее цитируемый из ныне живущих химиков (индекс Хирша = 106).

Член Американской академии искусств и наук (1986). Фелло Американской ассоциации содействия развитию науки (1980). Избран в Итальянское химическое общество.
Подготовил более ста Ph.D.-студентов и ещё большее количество постдоков.

Автор 900 работ и, в частности, популярного учебника "Principles of Bioinorganic Chemistry".

Награды и отличия 

 Стипендия Слоуна (1968−1970)
 Стипендия Гуггенхайма (1972)
 Edgar Fahs Smith Lecture, Пенсильванский университет (1995)
 Национальная научная медаль США (2004)
 Премия Лайнуса Полинга (2009)
 Премия столетия (2010)
 Медаль Пристли (2014)
 Медаль Бенджамина Франклина (2015)
  (2016)
  (2016)
  (2017), его высшая награда
 James R. Killian Jr. Faculty Achievement Award, MIT
 Luigi Sacconi Medal, Итальянское химическое общество
 Christopher J. Fredrickson Prize
 ACS Ronald Breslow Award

Удостоился ряда почётных степеней.

Примечания 

Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американского философского общества
Члены Леопольдины
Члены Ирландской королевской академии
доктора философии по неорганической химии
Авторы учебников
Стипендиаты Слоуна
Почётные доктора
Профессора Колумбийского университета
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы наук Массачусетского технологического института
Выпускники Хаверфордского колледжа
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы наук Массачусетского технологического института